

Prénom 
 Fletcher Flora (1914-1968), un écrivain américain.

Patronyme 

 Alan Fletcher (1931-2006), graphiste britannique ;
 Alice Cunningham Fletcher (1838-1923), ethnologue américaine ;
 Andrew Fletcher (1961-2022), musicien britannique et membre du groupe Depeche Mode.
 Anne Fletcher (1966-), réalisatrice et chorégraphe américaine ;
 Banister Fletcher (1866-1953), architecte et historien de l'art britannique ;
 Bryan Fletcher (1986-), coureur du combiné nordique américain ;
 Carrie Fletcher (1992-), enfant actrice anglaise, sœur de Tom Fletcher ;
 Caroline Fletcher (1906-1998), plongeuse américaine ;
 Cat Fletcher (1959-), écrivain et producteur de cinéma et de télévision vénézuélien ;
 Charles Robert Leslie Fletcher (1857-1934), historien anglais ;
 Christian Li Fletcher (1970-), surfeur professionnel américain ;
  (1935-), gestionnaire de hockey canadien ;
 Dane Fletcher (1986-), joueur de football américain ;
 Darren Fletcher (1984-), footballeur écossais ;
 Darrin Fletcher (1966-), joueur américain de baseball ;
 Derek Fletcher (1951-), homme politique canadien en Ontario ;
  (1911-1983), homme politique britannique ;
  (1951-2021), producteur américain de musique ;
  (1872-1955), homme politique américain ;
  (1807-1889), ingénieur britannique ;
 Eric Fletcher (1903-1990), baron Fletcher, homme politique britannique ;
 Ernie Fletcher (1952-), homme politique américain ;
 Frank Friday Fletcher (1855-1928), amiral américain, oncle du suivant ;
 Frank J. Fletcher (1885-1973), amiral américain ;
 Giovanna Fletcher (1985-), auteure, actrice, blogueuse, vloggeuse et présentatrice anglaise ;
 Guy Fletcher (1960-), auteur-compositeur, guitariste et claviériste britannique ;
 Harvey Fletcher (1884-1981), acousticien américain ;
 Henry Fletcher Hance (1827-1886), artiste et un botaniste britannique ;
 Ian Fletcher (1948-), joueur australien de tennis ;  
 J.S. Fletcher (1863-1935), journaliste et écrivain britannique de roman policier ;
 Jean B. Fletcher (1915-1965), architecte américaine ;
 Jennie Fletcher (1890-1970), nageuse britannique ;
 Joann Fletcher (1966-), égyptologue britannique ;
 John Fletcher (1579-1625), auteur dramatique britannique ;
 John William Fletcher (1729-1785), théologien méthodiste anglais ;
 Justin Fletcher (1970-), acteur et animateur britannique de télévision ;
 Ken Fletcher (1940-2006), joueur de tennis australien ;
 Louise Fletcher (1934-2022), actrice américaine ;
 Lucille Fletcher (1912-2000), scénariste américaine de cinéma et de télévision ;
 
 Miriam Fletcher (1934-2013), journaliste et productrice vénézuélienne de radio, cinéma et télévision ;
 Mylie Fletcher (1868-1959), tireur sportif canadien ;
  ;
 Pam Fletcher (1963-), skieuse alpine américaine ;
 Percy Fletcher (1879-1932), compositeur britannique ;
 Phineas Fletcher (1582-1650), poète anglais ;
 Ralph Fletcher (1953-), écrivain américain ;
 Richard Fletcher (1544?-1596), prêtre anglican du  ;
 Richard A. Fletcher (1944-2005), historien britannique ;
 Robert James Fletcher (1877-1965), aventurier et écrivain britannique ;
 Robin Fletcher (1922-2016), joueur de hockey sur gazon britannique ;
 Roger Fletcher (1939-2016), mathématicien britannique ;
 Rosey Fletcher (1975-), snowboardeuse américaine ;
 Russell Fletcher (19?-), acteur et scénariste australien ;
 
 Taylor Fletcher (1990-), coureur américain de combiné nordique ;
  (1925-2000), joueur australien de football australien ;
  ;
 Tom Fletcher (1985-), guitariste anglais, chanteur et pianiste du groupe McFly.

Dans la fiction 
 Mondingus Fletcher, personnage de l'Ordre du Phénix

Toponyme

Fletcher, une ville située dans le comté de Henderson dans l'État de Caroline du Nord ;
 Fletcher, ville située en Ohio ;
 Fletcher, ville située en Oklahoma ;
 Fletcher, une ville dans l’État de Vermont ;
 Fletcher, une zone non incorporée dans le comté de Whitman, dans l'État de Washington ;
 le lac Fletcher, lac de Californie.

Industrie 
 Fletcher Aviation est un ancien constructeur d'avions américain.
 La classe Fletcher est une classe de destroyers américains.

Patronyme anglais
Prénom masculin
Prénom américain